Binjai (Jawi: بينجاي, Chinesisch: 民禮) ist eine indonesische Stadt (Kota) in der Provinz Sumatra Utara im Norden der Insel Sumatra. Die Stadt mit ihren circa 300.000 Einwohnern (Stand 2021) liegt 22 km nördlich der Provinzhauptstadt Medan und gehört zu dessen Metropolregion Mebindangro, ein Akronym aus den Verwaltungsbezirken Medan, Binjai, Deli Serdang und Karo.

Geographie 
Binjai liegt im nördlichen Teil der Provinz Sumatra Utara im Binnenland. Es liegt zwischen den Flüssen Bingai, Mencirim und Bangkatan. Im Westen grenzt die Stadt an den Regierungsbezirk Langkat und im Osten an den Kabupaten Deli Serdang.

Administrative Gliederung 
Mit einer Fläche von 59 km² teilt sich Binjai in fünf Kecamatan (Distrikt) und 37 dörfliche Verwaltungseinheiten auf, allesamt Kelurahan. Ausgehend von ihrer indonesischen Bezeichnung liegt Binjai Utara im Norden, BInjai Timur im Osten, Binjai Selatan im Süden, BInjai Barat im Westen und Binjai Kota im Zentrum des Stadtbezirks. Der im Norden angrenzende Kecamatan Binjai gehört hingegen nicht zur Stadt Binjai, sondern zum Regierungsbezirk Langkat. Im Jahr 2021 hatte die Stadt eine Bevölkerung von 297.448 Einwohnern.

Klima 
Binjai befindet sich in der tropischen Klimazone, in der Klassifikation Af nach Köppen und Geiger. Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt 25,2 °C, die jährliche Niederschlagsmenge 3141 Millimeter im Mittel. Die durchschnittlichen Tageshöchstwerte betragen im Jahr zwischen 28 °C und 30 °C. Die nächtlichen Tiefsttemperaturen betragen zwischen 21 °C und 22 °C. Der meiste Regen fällt im November und Dezember, die wenigsten Niederschläge werden im Februar, Juni und Juli notiert. Die Regenmenge beträgt aber im ganzen Jahr immer mindestens 180 Millimeter pro Monat und es regnet an mindestens 50 % der Tage im Monat. Die Luftfeuchtigkeit ist dementsprechend das ganze Jahr über immer sehr hoch.

Demographie 
2021 lebten in Binjai 297.448 Menschen, davon 149.255 Frauen und 148.193 Männer. Die Bevölkerungsdichte beträgt 5025 Personen pro Quadratkilometer. 85,6 Prozent der Einwohner sind Muslime, 7,5 Prozent Protestanten, 5,5 Prozent Buddhisten, 1,1 Prozent Katholiken und 0,2 Prozent Hindus.

Verkehr 
Binjai liegt am Trans-Sumatra-Highway, der auch unter der Bezeichnung Asian Highway AH25 läuft.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Asien
Kota
Ort auf Sumatra
Geographie (Sumatra Utara)